Jon fosfonowy (PH4+) – kation powstający przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki fosforiaku. Jego cząsteczka ma kształt tetraedru. Tworzy sole fosfonowe.

Zobacz też 
 Jon amonowy
 Jon hydroniowy
 Metan

Kationy
Związki fosforu